L'Open de Kuala Lumpur masculin 2007 (ou Kuala Lumpur Open Squash Championships 2007) est l'édition masculine 2007 de l'Open de Kuala Lumpur, qui est un tournoi PSA 4 Star. Le tournoi se tient à Kuala Lumpur en Malaisie du 14 au . 

Mohammed Abbas remporte le trophée en battant  Stewart Boswell en finale.

Têtes de série

Tableau final

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Open de Kuala Lumpur féminin de squash 2007
 Open de Kuala Lumpur

Liens externes 

masculin 2007
Squash en 2007
Sport en Malaisie en 2007
Sport en mars 2007